Pesquisa em meditação são efeitos fisiológicos e psicológicos, usados na medicina alternativa, sendo uma um tipo de intervenção mente-corpo.

Medicina alternativa